Rock Master 2009  –  międzynarodowe, elitarne, prestiżowe zawody we wspinaczce sportowej organizowane corocznie od 1987 roku we włoskim Arco, które  odbyły się w roku 2009 w dniach 5 - 6 września.

Wyniki 
Legenda

Prowadzenie 
W kwalifikacjach do fazy finałowej w prowadzeniu wzięło udział 12 wspinaczy i 13 wspinaczek

Wspinaczka na szybkość 
W kwalifikacjach do fazy finałowej we wspinaczce na szybkość wzięło udział 10 wspinaczy i 10 wspinaczek

Bouldering 
W zawodach wspinaczkowych w konkurencji boulderingu wzięło udział 8 zawodników oraz 8 zawodniczek.

Przypisy

Bibliografia 
 

2009 we Włoszech
2009 we wspinaczce sportowej
Rock Master